Риксдоллар:
 
 Капский риксдоллар
 Трансваальский риксдоллар — риксдоллар Южно-Африканской Республики (Трансвааля)

Рейхсталер
Доллар